Ženská čtyřhra Wuhan Open probíhala ve druhé polovině září 2016. Do deblové soutěže wuchanského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, který na turnaji nestartoval společně. Hingisová startovala po boku Američanky Coco Vandewegheové, s níž skončila ve 3. kole na raketách srbsko-české dvojice Aleksandra Krunićová a Kateřina Siniaková. Spoluhráčkou Mirzaové se stala česká hráčka Barbora Strýcová.

Vítězem čtyřhry se stal pátý nasazený americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, který ve finále zdolal turnajové trojky Saniu Mirzaovou a Barboru Strýcovou po jasném průběhu 6–1 a 6–4. Dvojice v průběhu turnaje neztratila žádný set a prodloužila svou sérii vítězných utkání na jedenáct výher v řadě. Obě vítězky si připsaly sedmou společnou trofej ze čtyřhry. Pro Mattekovou-Sandsovou to byl dvacátý první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šafářovou pak jedenáctý takový.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů, rozdělily si finanční odměnu ve výši 135 000 amerických dolarů a zajistily si i účast na Turnaji mistryň v Singapuru.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (finále)
  Martina Hingisová /  Coco Vandewegheová (2. kolo)
  'Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Karolína Plíšková (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2016
Tenis v Číně v roce 2016